

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sieciechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Sieciechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów

Inne 
 Sieciechów – gmina wiejska
 Sieciechów – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Sieciechowo